„БМВ Серия 2“ (BMW 2er) е модел средни автомобили (сегмент C) на германската компания „БМВ“, произвеждан от 2013 година в две последователни поколения.

Моделът заменя вариантите купе и кабриолет на модела „БМВ Серия 1“ и е базиран на неговото второ поколение („F20“). От 2015 година моделът се предлага и във вариант с подобрено поведение с марката „БМВ M2“.

Бележки 

Средни автомобили
Серия 2